Стив Гудман () (25 июля 1948, Чикаго, штат Иллинойс — 20 сентября 1984) —  американский автор-исполнитель песен в стиле фолк и кантри. Автор песни «City of New Orleans», получившей популярность благодаря исполнению Арло Гатри. Лауреат двух премий Грэмми.

Биография 
Родился в северной части Чикаго, в еврейской семье. Писать и исполнять песни начал ещё подростком, после того как его семья переехала в пригород. Окончил среднюю школу (в Парк-Ридже, штат Иллинойс) в 1965 году. Осенью того же года поступил в Университет штата Иллинойс и был принят в братство «Sigma Alpha Mu», где совместно с Роном Баньоном и Стивом Хартманом создал популярную рок-группу «The Juicy Fruits».

В сентябре 1969 года он повстречал Нэнси Прутер, которая училась в колледже и подрабатывала официанткой. Они поженились в феврале 1970 года. 

В возрасте 20 лет Гудману был поставлен диагноз "лейкемия". Тем не менее, при жизни ему удалось записать и выпустить десять музыкальных альбомов, начиная с 1970 года. Стив Гудман был талантливым мелодистом с даром остроумного взгляда в текстах песен на детали жизни Среднего Запада США. Признание критиков и высокая репутация среди коллег-музыкантов намного опережали популярность Гудмана для массовой аудитории. Среди почитателей его таланта - Джимми Баффетт, Арло Гатри, Боб Дилан, Крис Кристофферсон, Джон Прайн, Бонни Рэйтт и др. В 1984 году Cтив Гудман умер от лейкемии в возрасте 36 лет.

Дискография

Альбомы

Сборники

Видео

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Steve Goodman: Facing the Music — Биография Клэя, май 2007 г.

Родившиеся в Чикаго
Умершие от лейкоза
Фолк-вокалисты США
Выпускники Лейк-Форестского колледжа